Emmaüs, een Bijbels dorp in Judea
 Emmaus (organisatie), een op de Bijbelse geschiedenis omtrent dit dorp geïnspireerde organisatie.
 Emmaus (Pennsylvania), een plaats in Pennsylvania, VS
 Emmaüs (Apeldoorn), een rooms-katholieke parochie in Apeldoorn
 Kerkelijk Centrum Emmaüs (Ede), oecumenisch centrum in Ede
 Emmaüs (Aalter), een scholengroep in Aalter
 Emmaus (Mechelen), een rijksmonument in Mechelen (Gulpen-Wittem)
 Emmaüs (zorgsector), een overkoepelende organisatie in de zorgsector